Сарик има више значења:

 Општина Сарик (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сарик (Сарик, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику